Club Mariscal Nieto, een Peruaanse voetbalclub
Mariscal Nieto (provincie), een provincie van Peru